Калијано има више значења:
 Калијано (Асти)
 Калијано (Тренто)